Назарет може да се отнася за:
 Назарет, библейски град в Близкия изток

Други селища 
 Назарет (Пенсилвания)
 Назарет (Тексас)
 Назарет (Белгия)
 Назарет (Лесото)
 Назарет (Перу)

Музика 
 „Назарет“, шотландска рок група
 „Назарет“, дебютният албум на група „Назарет“